"One Call Away" (canção de Chingy)
 "One Call Away" (canção de Charlie Puth)

Desambiguações de música